Відомі носії:
 Щегольков Володимир Володимирович (*1972) — російський актор, режисер. 
 Щегольков Володимир Миколайович (*1937 — †2008) — радянський футболіст, заслужений майстер спорту.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок